François Fulconis dit Lalin, né à l'Escarène en 1760, mort en 1797, chef barbet.

 Joan Francés Fulcònis, ou Jean François Fulconis né en 1520, mathématicien niçois.

Louis Guillaume Fulconis, né en 1818, mort en 1873 statuaire créateur de La Coupo Santo .
 Louis de Fulconis, noblesse de Provence, Seigneur en partie du Puget, reçu conseiller à la Cour des Comptes de Provence en 1675.
Victor Louis Pierre Fulconis né à Alger en 1851, mort à Oran en 1913 sculpteur fils de Louis Guillaume.

Notes et références